Березанська міська громада — територіальна громада у Київській області.
 Березанська селищна громада — територіальна громада у Миколаївській області.